diverse plaatsen in de VS:
Beaver (Alaska)
Beaver (Arkansas)
Beaver (Iowa)
Beaver (Ohio)
Beaver (Oklahoma)
Beaver (Oregon)
Beaver (Pennsylvania)
Beaver (Utah)
Beaver (West Virginia)
Beaver (auto), een automerk
Beaver (band), een Nederlandse rockgroep